Das Infanterieregiment 111 war ein Infanterieregiment der deutschen Wehrmacht.

Geschichte 
Das Regiment verstand sich in der Tradition des 3. Badischen Infanterieregiments der Badischen Armee, das 1803 gegründet worden war. Nach Wiedereinführung der Wehrpflicht wurde das Regiment als Infanterie-Regiment 111 neu gegründet und bezog am 6. Oktober 1935 die Buckenbergkaserne in Pforzheim.

Das Regiment kämpfte an verschiedenen Kriegsschauplätzen im Zweiten Weltkrieg und wurde 1942 in Grenadierregiment 111 umbenannt.

Gliederung 
Das Regiment war auf verschiedene Standorte verteilt:

 Regimentsstab in Baden-Baden
 I. Bataillon in Rastatt – der alten Garnison des Infanterie-Regiments „Markgraf Ludwig Wilhelm“ (3. Badisches) Nr. 111
 II. Bataillon in Baden-Baden
 III. Bataillon in Pforzheim

Kommandeure

Literatur

Weblinks 
 Infanterie-Regiment 111 (Wehrmacht) im Stadtwiki Pforzheim-Enz; mit Foto vom Eingang eines Gebäudes der Buckenberg-Kaserne

Einzelnachweise 

Regiment der Wehrmacht

Organisation (Rastatt)

Organisation (Baden-Baden)

Organisation (Pforzheim)
Infanterieverband (Wehrmacht)
Gegründet 1935
Aufgelöst 1945